Карапе́т Самве́лович Микаеля́н (; 27 сентября 1969, Ленинакан, Армянская ССР, СССР) — советский, армянский и российский футболист, играл на позициях полузащитника и нападающего. Российский футбольный тренер. Мастер спорта Армении.

Биография 
Дебютировал в 1987 году в составе ленинаканского «Ширака», затем 1,5 года служил хлеборезом в военной части в Амурске. В 1989 году подписал 3-летний контракт с клубом «Амур» Комсомольск-на-Амуре. До 2008 года выступал в различных российских клубах, в 1996—1997 годах играл в составе южнокорейского «Пучхона», который тренировал Валерий Непомнящий. Провёл три месяца в составе команды первой лиги Израиля.

В 1996—1999 годах провёл 20 игр за сборную Армении, забил два гола.

В начале лета 2011 Микаеляну был поставлен диагноз дилатационная кардиомиопатия, по состоянию на конец октября собирал деньги на проведение операции.

С октября 2013 года является тренером ЛФК «Шива» (Южная лига Москвы — ЛФЛ (8х8)).

В конце 2016 года перенёс операцию по пересадке сердца.

Примечания

Ссылки 
 Карапет Микаелян: «Мое сердце работает в три раза медленнее, чем надо. Это последняя стадия», sports.ru, 26 октября 2011

Футболисты СССР
Футболисты Армении
Футболисты России
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Смена»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Чеджу Юнайтед»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ника» Москва
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород
Игроки ФК «Чита»
Тренеры ФК «Ника» Москва